

Cinema 
Bounce – film del 2000 diretto da Don Roos

Musica 
Musica bounce – stile di musica hip hop di New Orleans
Bounce – album dei Bon Jovi del 2002
Bounce – singolo dei Bon Jovi del 2002, dall'album omonimo
Bounce – singolo di Sarah Connor del 2003, dall'album Unbelievable
Bounce – singolo di Tarkan del 2006
Bounce – singolo dei Jonas Brothers e Demi Lovato del 2009
Bounce – singolo dei Thousand Foot Krutch estratto dell'album Phenomenon
Bounce – singolo di Calvin Harris (feat. Kelis)
Bounce – singolo di Iggy Azalea del 2013

Teatro 
Bounce – musical di Stephen Sondheim

Videogiochi 
Bounce – serie di videogiochi